Insektivoren steht für:

 Fleischfressende Pflanzen
 insektenfressende Tiere, zumeist Landwirbeltiere, siehe Fleischfresser: Begriffsdifferenzierung bei Landwirbeltieren
 Insektenfresser, eine Ordnung der Säugetiere